Trioxano refere-se a qualquer dos três compostos orgânicos heterocíclico isoméricos compostos por um anel de seis membros com três átomos de carbono e três átomos de oxigênio, tendo a fórmula molecular C3H6O3.

Os três isômeros são:
 1,2,3-trioxano, um composto hipotético relacionado a molozonida,
 1,2,4-trioxano, um composto hipotético cuja estrutura molecular ocorre como um elemento estrutural de alguns agentes antimalária (artemisinina e drogas similares),
 1,3,5-trioxano, um trímero de formaldeído usado como combustível e em produção de plásticos.

Não deve ser confundido com o trioxidano.

Compostos heterocíclicos com oxigénio